Castlerock bezeichnet
 einen Ort im County Londonderry in Nordirland, siehe Castlerock (Irland)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Castlerock (Neuseeland)

siehe auch: Castle Rock